Het seizoen 2011/12 van de zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 3 september 2011 en de laatste speelronde was op 12 mei 2012.
De kampioen van vorig seizoen (2010/11) was SVZW.

Teams

Ranglijst

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Beslissingswedstrijd kampioenschap 
Doordat WHC en DETO op evenveel punten eindigde en het doelsaldo niet doorslaggevend was, moest er een beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie er kampioen werd van de Hoofdklasse C. De winnaar van deze wedstrijd zou vervolgens promoveren naar de Topklasse. De verliezer zou dan nacompetitie spelen om op die manier alsnog te kunnen promoveren. Dit was alleen mogelijk doordat WHC de Eerste periode had gewonnen, welke recht gaf op de nacompetitie. Wanneer WHC kampioen werd, kreeg de nummer 2 van de competitie (DETO) deze plek in de nacompetitie.

 DETO gepromoveerd; WHC via nacompetitie niet gepromoveerd.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C